Lincoln College steht für:

 Lincoln College (Illinois), 1865 eröffnete und 2022 geschlossene Hochschule
 Lincoln College (Oxford), College der Universität Oxford
 Lincoln College (Lincolnshire), Weiterbildungseinrichtung in Lincolnshire
 Lincoln College, ursprünglicher Name der Washburn University, Universität in Topeka, Kansas, Vereinigte Staaten